Detta är en lista över sjöar i Melleruds kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Melleruds kommun.

Lista

Externa länkar

Melleruds kommun
 Lista